Бугулма () е град, административен център на Бугулмински район, Pепублика Татарстан, Русия. Населението му през 2010 година е 89 936 души.

История

Население

Източници 

Градове в Татарстан